Бенеди́кт () — «благословенный»:

Имя

Деятели Католической церкви 
 Бенедикт Иосиф Лабр (1748—1783) — католический святой, нищенствующий монах и юродивый.
 Бенедикт Амбрёнский — святой.
 Бенедикт Анианский (ок. 745/750 — 12 февраля 821) — святой, автор орденского устава о реформировании монастырских правил в сторону усиления аскетизма монахов и ограничения их вольностей.
 Бенедикт Нурсийский — святой, родоначальник западного монашеского движения, умер в 547 г.
 Бенедикт Поляк — польский францисканец, путешественник, исследователь.
 Бенедикт (архиепископ Экс-ан-Прованса)
 Бенедикт (епископ Порто) — католический церковный деятель XIII века.
 Бенедикт (граф Корнуая) — граф Корнуая в 945/952—1026 годах, епископ Кемпера в 1003—1022.
 Бенедикт I — папа римский в 575—579 годах.
 Бенедикт II — папа римский в 684—685 годах.
 Бенедикт III — папа римский в 855—858 годах.
 Бенедикт IV — папа римский в 900—903 годах.
 Бенедикт V — папа римский в 964 году.
 Бенедикт VI — папа римский в 973—974 годах.
 Бенедикт VII — папа римский в 974—983 годах.
 Бенедикт VIII — папа римский в 1012—1024 годах.
 Бенедикт IX — папа римский в 1032—1044, 1045 и 1047—1048 годах.
 Бенедикт XI — папа римский в 1303—1304 годах.
 Бенедикт XII — папа римский в 1334—1342 годах.
 Бенедикт XIII — папа римский в 1724—1730 годах.
 Бенедикт XIV — папа римский в 1740—1758 годах.
 Бенедикт XV — папа римский в 1914—1922 годах.
 Бенедикт XVI — папа римский в 2005—2013 годах.
 Бенедикт X (антипапа) — антипапа в 1058—1059 годах.
 Бенедикт XIII (антипапа) — антипапа в 1394—1423 годах.
 Бенедикт XIV (антипапа) — антипапа с 1425 примерно по 1430 год.
 Бенедикт XIV II (антипапа) — антипапа в 1429—1437 годах.

Другие 
 Бенедикт Камбербетч (род. 1976) — британский актёр.
 Бенедикт Спиноза (Барух Спиноза; 1632—1677) — философ-рационалист и натуралист Нового времени.
 Бенедикт из Нудожер (Лаврентий, 1555—1615) — словацкий и чешский математик, филолог, педагог, научный писатель, переводчик псалмов, гуманист, латинский поэт.

Фамилия 
 Бенедикт, Дирк (род. 1945) — американский актёр, известный в основном своими работами на телевидении, в частности в телесериалах «Команда-А» и «Звёздный крейсер „Галактика“».
 Бенедикт, Клинт (1892—1976) — канадский хоккейный вратарь, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли.
 Бенедикт, Мориц (1835—1920) — австро-венгерский врач-невролог.
 Бенедикт, Пол Кинг (1912—1997) — американский учёный антрополог, психиатр, лингвист.
 Бенедикт, Рудольф (1852—1896) — австрийский химик и педагог.
 Бенедикт, Рут (урождённая Фултон; 1887—1948) — американский антрополог, представительница этнопсихологического направления в американской антропологии.
 Бенедикт, Самнер (1867—1952) — американский стрелок, чемпион Олимпийских игр 1908 года по стрельбе из армейской винтовки среди команд.
 Бенедикт, Стэнли (1884—1936) — американский биохимик, физиолог.
 Бенедикт, Энелла (1858—1942) — американская художница.
 Бенедикт, Юлиус (1804—1895) — пианист, композитор и дирижёр.

Персонажи художественных произведений 
 Бенедикт () — один из героев комедии Шекспира «Много шума из ничего».
 Бенедикт — персонаж романов Роджера Желязны из цикла «Хроники Амбера».
 Бенедикт — главный герой романа Татьяны Толстой «Кысь».

Топоним 
 Бенедикт — невключённая территория и статистически обособленная местность в штате Мэриленд, США.
 Бенедикт — кратер на обратной стороне Луны.

Прочее 
 Бенедикт (блюдо из яиц)

См. также 
 Бенедиктус
 Венедикт